Hrvatski boćarski savez (fr. Fédération Croate de Boules, en. Croatian Bocce Federation) je hrvatska krovna boćarska organizacija. Sjedište saveza je na Prisavlju 2, u Zagrebu.

Savez je utemeljen 10. listopada 1952. godine u Rijeci.

Od međunarodnih organizacija, članom je FIB-a (Fédération Internationale de Boules) od 15. siječnja 1992. godine te posredno Confédération Mondiale des Sports de Boules (CMSB) čiji je FIB član. Također je član regionalne Jadranske boćarske konfederacije.

HBS je dobitnik Državne nagrade za šport "Franjo Bučar" 2002. godine

Bocce Volo

Svjetsko prvenstvo

Pojedinačno & Parovi

Ekipno

Svjetske igre

Pojedinačno

Par

Europsko prvenstvo

Pojedinačno & Parovi

Ekipno

Mediteranske igre

Pojedinačno

Par

Kup Mediterana

Pojedinačno & Parovi

Pregled ekipnih nastupa

Bocce Raffa

Svjetsko prvenstvo

Pojedinačno & Parovi

Svjetski rekorderi
kolovoz 2021.
(nepotpuna lista)
Legenda: BR - Bocce Raffa, BV - Bocce Volo (Sport-boules), LB - Bowls/Lawn Bowls, P - Petanque
= izjednačenje rekorda

Bilješke

Nacionalni rekordi
15 - 02 - 2019

* svjetski rekord u toj disciplini je 51/51, dok je Leov rezultat svjetski rekord do 23 god.

Savez i/ili liga još održavaju natjecanja u disciplinama klasično (pojedinačno, par, trojka) i bližanje i izbijanje u krug, ali Savez ne bilježi rekorde.

Ostalo
U Hrvatskoj je boćanje poznato i pod nazivima balote odnosno bućanje.

Osim volo varijante vrlo su popularne i održavaju se svjetska prvenstva za pétanque (FIPJP), raffa (CBI) i bowls (World Bowls) varijante.

Hrvatski finali na SI, SP, EP (kraj 2022.)(popis nepotpun)Volo
SI: -
SP: ?
EP: ?
Raffa
SI: -

Svjetska prvenstva u Hrvatskoj
FIB Svjetsko prvenstvo 2015., Rijeka
FIB Svjetsko prvenstvo 1997., Rijeka

Vidi još
 Hrvatski kuglački savez
 Pljočkanje, autohtona hrvatska igra karakteristika sličnih boćanju''
 Hrvatski klubovi osvajači i finalisti europskih ili svjetskih kupova

Međunarodna natjecanja u Hrvatskoj
 FIB Svjetski boćarski kup u Hrvatskoj
FIB Kup europskih prvaka u Hrvatskoj

Vanjske poveznice
 http://www.hrvatski-bocarski-savez.hr Službena stranica Hrvatskog boćarskog saveza
WPBF
FIB
CBI
FIPJP

Izvori

https://www.rijeka.hr/teme-za-gradane/sport-i-rekreacija/najznacajniji-klubovi-sportasi-grada-rijeke/
http://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?id=8306

Boćanje
 Dobitnici nagrade Franjo Bučar
Boćanje u Hrvatskoj